Metzel ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Metzel († 1689), deutscher Zisterzienserabt
 Olaf Metzel (* 1952), deutscher Bildhauer und Objektkünstler

Siehe auch:

 Metzl
 Metzels